Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Jarvis:

  – cacciatorpediniere della classe Paulding, varato nel 1912 e radiato nel 1919
  – cacciatorpediniere della classe Bagley, varato nel 1937 e affondato in battaglia nel 1942
  – cacciatorpediniere della classe Fletcher, varato nel 1944, ceduto alla Spagna nel 1960 e rinominato Alcalá Galiano, radiato nel 1988